Attigny ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Attigny (Ardennes) im Département Ardennes
 Attigny (Vosges) im Département Vosges

Siehe auch: Königspfalz Attigny, Kanton Attigny